Ženská dvouhra Hobart International 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do singlové soutěže hobartského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Elise Mertensová.

Turnajové vítězství obhájila se stala 22letá druhá nasazená Belgičanka ze čtvrté světové desítky Elise Mertensová, jež ve finále přerušovaném deštěm zdolala rumunskou 29letou hráčku a 57. ženu žebříčku Mihaelu Buzărnescuovou po třísetovém průběhu 6–1, 4–6 a 6–3. Stala se tak první hráčkou na Hobart International, jíž se podařilo vyhrát dva tituly a obhájit trofej. Navíc triumfovala i ve čtyřhře. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2018
Tenis v Austrálii v roce 2018